

Persone 
 Akwasi Asante – calciatrice olandese
 Amma Asante – sceneggiatrice, regista e attrice britannica
 Anita Asante – calciatrice ghanese
 Ernest Asante – calciatore ghanese
 Molefi Kete Asante – scrittore e filosofo statunitense
 M. K. Asante – cineasta, rapper e insegnante statunitense, figlio di Molefi Kete Asante
 Solomon Asante – calciatore burkinabè naturalizzato ghanese

 Eran Moshe Asante Asare – cestista israeliano

Altro 
 Asante (Ashanti) – popolo africano
 Asante (Ashanti) – regione del Ghana
 Impero Asante (Impero Ashanti) – antico impero africano 
 Asante Kotoko – squadra di calcio ghanese

Pagine correlate 
 Ashanti
 Assante